grep — утилита командной строки, которая находит на вводе строки, отвечающие заданному регулярному выражению, и выводит их, если вывод не отменён специальным ключом. Название представляет собой акроним английской фразы «search globally for lines matching the regular expression, and print them» — «искать везде строки, соответствующие регулярному выражению, и выводить их».

Изначально была создана для операционной системы UNIX.

Существуют модификации grep: egrep (с обработкой расширенных регулярных выражений), fgrep (трактующая символы $*[]^|()\ буквально), rgrep (с включённым рекурсивным поиском). Как сказано в руководстве man (с точностью до перевода) «egrep — то же самое, что grep -E. fgrep — то же самое, что grep -F. rgrep — то же самое, что grep -r».

См. также 
 pgrep — grep по ps.
 sed — замена текста.

Примечания

Литература

Ссылки 
 ;
 grep(1)/manpages-ru — страница справки man;
 Документация на gnu.org — полная документация на официальном сайте GNU

Инструменты Unix для обработки текста